Miejscowości w USA:
 Juneau – miasto w stanie Alaska, stolica stanowa
 Juneau – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Juneau (ang. Juneau County) – w stanie Wisconsin
Okręgi w USA:
 okręg Juneau (ang. Juneau City and Borough) – w stanie Alaska, tożsame z miastem Juneau, stolicą stanu Alaska

Zobacz też 
 Juno (strona ujednoznaczniająca)